

События 

 Неудачный поход норвежцев на Шотландию и Ирландию. Гибель Магнуса III во время войны в Северной Ирландии.
 1103—1130 — Король Норвегии Сигурд I по прозванию Крестоносец, последний из потомков Харальда Хардрада.
 упоминание о Рюриковом городище в новгородских летописях в связи с постройкой Благовещенского храма — второго крупного княжеского храма после Софийского собора.
 Боэмунд Антиохийский освобождается из плена у мусульман.
 Полководец Ли Тхыонг Киет разбил войска Чампы. Ему помогла «отроковица 9 лет» Чан Нгаук Тыонг, которой государь пожаловал титул принцессы.
 В начале 1103 года состоялся Долобский съезд русских князей.
 4 апреля — битва на реке Сутени, в которой объединённое войско русских князей разбило половцев.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1103 году
 Ахмед Ясави

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1103 году
 Эрик I (король Дании)
 Ицхак Альфаси

См. также